Абт () — німецьке прізвище.

Відомі особи 
 Абт Антон (1841–1895) — німецький римо-католицький теолог і письменник.
 Абт Карл Фрідріх (1733–1783) — відомий актор Німеччини кінця XVIII ст.
 Абт Крістіан (*1967) — німецький автогонщик.
 Абт Олександр Вікторович (*1976) — радянський і російський фігурист.
 Абт Франц (1819–1885) — німецький композитор.

Див. також 
 АБТ — Алабяно-Балтійський тунель (Москва, Росія).

Німецькі прізвища